Liebau ist der Name folgender Orte:

 Liebau (Föritz), Ortsteil der Gemeinde Föritz, Landkreis Sonneberg, Thüringen
 Liebau (Pöhl), Ortsteil der Gemeinde Pöhl, Vogtland
 Dorfstelle Liebau, Dorfstelle im Landkreis Sonneberg, Thüringen
 Minihof-Liebau, Marktgemeinde in Österreich
 Lubawka (deutsch Liebau in Schlesien), Stadt in Niederschlesien, Polen
 Libina, Gemeinde in Tschechien
 Město Libavá (deutsch Liebau in Mähren), Stadt in Tschechien
 Horní Libina (deutsch Deutsch Liebau), Ortsteil von Libina, Tschechien
 Dolní Libina (deutsch Böhmisch Liebau), Ortsteil von Libina, Tschechien
 Libava, nach 1945 aufgegebenes Dorf auf dem Fluren von Kynšperk nad Ohří in Nordböhmen, Tschechien

Liebau ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Libavius (Andreas Libau; 1555–1616), Philosoph, Arzt, Chemiker und Universalgelehrter, gilt als Mitbegründer der modernen Chemie
 Arno Liebau (1888–1936), deutscher Komponist
 Eva Liebau, österreichische Sängerin
 Friedrich Liebau (1926–2011), deutscher Chemiker und Kristallograph
 Hermann Liebau (1831–1915), deutscher Fabrikant (Heiz-/Kochapparate) und Wohltäter
 Marlen Liebau (* 1951), deutsche Bildende Künstlerin
 Oskar Liebau (1856–1915), deutscher konservativer Politiker
 Siegfried Liebau (1911–1995), deutscher SS-Arzt und Anthropologe

Siehe auch:

 Libau